Santa Fe har flere betydninger:
 Santa Fe, New Mexico – hovedstaden i den amerikanske delstat New Mexico
 Santa Fe, Argentina – en by i Argentina
 Santa Fe, Granada – en by i Spanien
 Santa Fe (provins) – en provins i Argentina
 Santa Fe, Bogotá – en forstad til Bogotá i Colombia

Se også
 Bogotá – Colombias hovedstad, kaldes også Santa Fe de Bogotá
 Hyundai Santa Fe – en bilmodel fra Hyundai Motor
 Santa Fe Group – det nye navn for ØK